Esteves kan som auktorsförkortning betyda:

 Gerleni Lopes Esteves
 Eddie Esteves Pereira

Robotskapade auktorsförkortningar